David Zaplana Martínez, conocido como David Zaplana (Cartagena, 6 de agosto de 1975) es un escritor español de novela negra y suspenso. Todas sus obras están escritas a cuatro manos con Ana Ballabriga.

Reseña biográfica 
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Mientras cursaba sus estudios conoció a la también escritora Ana Ballabriga, con quien comenzó a escribir. Su primera novela publicada fue Tras el Sol de Cartagena, en 2007, una historia de aventura, amor y misterio ambientada en la ciudad trimilenaria. En 2016 ganaron el Premio Literario de Amazon con Ningún escocés verdadero, un thriller donde abordan el tema de la moralidad. En 2021 ganaron el certamen de novela negra Auguste Dupin con El deseo eterno. 

Ha trabajado como guionista de cortometrajes y películas, por los que ha recibido varios premios, entre ellos . También es conocido por sus relatos, ganando el IV Concurso de Relatos Eróticos de Cartagena en 2003. Algunos de sus relatos han sido dramatizados.

Distinciones 

 Premio Literario de Amazon (2016)
 Ganador del certamen de novela negra Auguste Dupin (2021)

== Obras ==

 Tras el sol de Cartagena (Zaragoza, Maghenta Editorial, 2007. Reeditada por Amazon Publishing en 2018).
 Morbo Gótico (Murcia, Alfaqueque Editorial, 2010).
 Ningún escocés verdadero. Premio Literario de Amazon 2016. (Amazon Publishing, 2017).
 La paradoja del bibliotecario ciego (Amazon Publishing, 2018).
 Soy Rose Black​ (Ediciones Versátil, 2019).
 La profecía del desierto (Madrid, Umbriel Editores, 2021).
 El deseo eterno. Obra ganadora del certamen de novela negra Auguste Dupin (A Coruña, Distrito 93, 2022).

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Referencias 

Escritores de España
Novela negra
Escritores de la Región de Murcia
Nacidos en Cartagena (España)